Перегудов, Сергей Петрович (1925—2021) — советский и российский историк и политолог.
 Перегудов, Сергей Викторович (род. 1981) — российский актёр.